Деннис Хаугер (; род. 17 марта 2003 года в Осло, Норвегия) — норвежский автогонщик, гонщик Формулы-2. Чемпион Формулы-3 в 2021 году, Итальянской Формулы-4 в 2019 году. Член Red Bull Junior Team.

Карьера 
Хаугер родился в Осло, вырос в городе . С детства связан с автоспортом, так как его отец занимался раллийным гонками. В возрасте двух лет родители Денниса подарили ему квадроцикл, в четыре года — кроссовый мотоцикл, а в пять лет — карт.

Картинг 
Хаугер занимался картингом с пяти лет. До 2014 года соревновался в норвежских картинговых турнирах. Затем участвовал в европейских и международных чемпионатах. В 2015 году выиграл итальянский чемпионат по картингу, в 2016 и в 2017 годах выиграл немецкий чемпионат в классах Junior и Senior соответственно.

Формула-4 
В 2018 году Хаугер дебютировал в формульных чемпионатах, выступив в Британской Формуле-4 в составе команды TRS Arden Junior Racing Team. За сезон заработал четыре победы и занял четвёртое место.

В 2019 году Хаугер параллельно выступал в ADAC Формула-4 и в Итальянская Формула-4 в составе команды Van Amersfoort Racing. В обоих чемпионатах добился успеха — в ADAC Формуле-4 одержал шесть побед в гонках и стал вице-чемпионом, а в Итальянской Формула-4 выиграл 12 гонок и стал чемпионом.

Формула-3 

В январе 2020 года команда ФИА Формулы-3 Hitech Grand Prix объявила, что Хаугер будет выступать в её составе в сезоне 2020 года. На этапе в Венгрии финишировал в очках — в первой гонке стал восьмым, во второй стартовал с реверсивного поула и финишировал третьим. В остальных гонках финишировал вне очков и по итогам сезона занял 17-е место с 14 очками.

В 2021 году Хаугер продолжил выступать в ФИА Формуле-3, перейдя в команду Prema Racing. На первом этапе сезона в Барселоне заработал поул-позицию, одержал первую победу в карьере в Формуле-3 и после окончания этапа вышел в лидеры чемпионата. На этапе на Ред Булл Ринге вновь заработал поул-позицию, и во всех трёх гонках финишировал на подиуме — одержал победу в первой, после старта с 12-го места, во второй финишировал на третьем месте и третью закончил на втором месте. Третью победу в сезоне Хаугер одержал в третьей гонке на Хунгароринге, которая проходила на влажной трассе, где он смог опередить своего напарника по команде Артура Леклера в сражении за победу. На этапе в Зандворте завоевал третью поул-позицию, а затем выиграл третью гонку. В Сочи финишировал вторым в первой гонке и досрочно стал чемпионом за две гонки до конца сезона.

Формула-2 
В 2022 году Хаугер перешёл в Формулу-2, где продолжил выступать за Prema Racing. По ходу сезона одержал две победы - в спринте в Монако и в основной гонке в Баку, где одержал победу после того, как лидер гонки Юри Випс попал в аварию на последних кругах. По итогам сезона занял десятое место. В 2023 году продолжит выступать в Формуле-2 и перейдёт в команду MP Motorsport.

Формула-1 
В сентябре 2017 года присоединился к Red Bull Junior Team.

Результаты выступлений 

† Хаугер участвовал в соревновании по приглашению, поэтому ему не начислялись очки чемпионата.

*Сезон продолжается

Формула-3

Формула-2

Примечания

Ссылки 
 dennishauger.com — Официальный сайт

Картингисты
Автогонщики Норвегии
Родившиеся в Осло
Пилоты Итальянской Формулы-4
Пилоты Британской Формулы-4
Пилоты ADAC Формулы-4
Пилоты Чемпионата ФИА Формулы-3
Пилоты ФИА Формулы-2